Slag bij Vlaardingen (1018), tussen het leger van graaf Dirk III en de Duitse keizer Hendrik II die wordt gewonnen door de graaf 
Slag bij Vlaardingen (1047), tussen het leger van graaf Dirk IV en de Duitse keizer Hendrik III. Over het verloop en de uitkomst van deze slag bestaan verschillende lezingen.
Daarnaast werd er in 1046 ook bij Vlaardingen tussen de legers van Dirk IV en Hendrik III gevochten.